Núñez del Prado puede hacer referencia a:

Daniel Núñez del Prado (1840–1891), médico boliviano.
Emilio Bueno Núñez del Prado, militar español republicano que luchó en la Guerra Civil Española.
Marina Núñez del Prado (1910–1995), escultora boliviana.
Óscar Núñez del Prado Castro (1917–1991), antropólogo y etnólogo peruano